Вуйцик, Вуйчик () — польская фамилия. Известные носители:

 Вуйцик, Анджелика (род. 1966) — польская конькобежка.
 Вуйцик, Деннис (род. 1950) — американский профессиональный баскетболист.
 Вуйцик, Збигнев (1922—2014) — польский учёный, историк, профессор, доктор исторических наук.
 Вуйчик, Ежи (1930—2019) — польский кинооператор, сценарист и режиссёр.
 Вуйцик, Магда Тереса (1934—2011) — польская актриса театра, кино, радио и телевидения, театральный режиссёр.
 Вуйцик, Магдалена (род. 1969) — польская актриса театра, кино, радио и телевидения.
 Вуйцик, Марта (род. 1992) — польская шорт-трекистка, чемпионка Польши.
 Вуйцик, Эльжбета (род. 1996) — польская спортсменка, боксёрка. 
 Вуйчик, Януш (1953—2017) — польский футболист, тренер и политик.

См. также 
 Войцик, Ада Игнатьевна (1905—1982) — советская актриса.